Morasco ima više značenja:
 Morasco, Genoa
 Morasco, Piacenza